EL est un code, qui signifie :
 Luxembourg, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs
 Air Nippon (n. c. ZZZ), selon le code AITA des compagnies aériennes

 La Grèce, dans le Code de rédaction institutionnel de l'Union européenne
 Le grec moderne, selon la norme ISO 639 des codes de langues
 Expression Language, en programmation Java

EL est un symbole, qui signifie :
 Exalitre, unité de mesure de capacité
 Électroluminescence, phénomène optique et électrique notamment utilisé pour les DEL (LED en anglais)

El peut faire référence à :
 El, Métro de Chicago
 El, une divinité du Proche-Orient ancien (voir aussi Èl)
 Él, titre original de Tourments, un film de Luis Buñuel sorti en 1953

EL est une automobile :
 Acura EL est une berline vendue de 1997 à 2005 au Canada

Dans le domaine ferroviaire :
 La Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine dont le sigle était EL (pour Elsaß-Lothringen)
 Chemin de fer de l'Est de Lyon, un ancien chemin de fer secondaire de la région Rhône-Alpes

Références 

Code